Norvegia a participat la Jocurile Olimpice pentru prima dată la Jocurile Olimpice de vară din 1900 de la Paris și de atunci a trimis o delegația la toate ediții de vară și de iarnă, cu excepția ediției din 1904 de la St. Louis și a ediției din 1980 de la Moscova, pe care a boicotat-o. Codul CIO este NOR. A fost țară-gazdă la Jocurile Olimpice de iarnă din 1952 de la Oslo și la cele din 1994 de la Lillehammer.

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă că Norvegia a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Norvegia la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Norvegiei  pe Sports Reference